Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

125e régiment d'infanterie
125e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires